Пеаль-де-Бесерро () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Касорла. Занимает площадь 147 км². Население — 5523 человека (на 2010 год). Расстояние — 87 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Exmo. Ayuntamiento de Peal de Becerro

Населённые пункты Хаэна
Муниципалитеты Хаэна